Сикочи има више значења:

 Сикочи (Каричи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сикочи (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сикочи (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сикочи (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику